L' 2015 est une compétition organisée par Rugby Afrique qui oppose les nations africaines de Deuxième Division.

Équipes engagées 

Poule Ouest    
 
 
 
 
 
 

Poule Sud-Est
 
  R.D.C.
 
 

Poule Sud

Résultats de la Poule Nord 
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 mai au 31 mai 2015.

Classement 

 

|}

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Résultats de la Poule Sud-Est 
Les matchs devaient se disputer sous forme de tournoi organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo du 25 juin au 30 juin 2015, mais le Congo et le Burundi sont forfaits.

Finale

Résultats de la Poule Sud 
Les matchs devaient se disputer sous forme de tournoi organisé au Lesotho du 4 juillet au 10 juillet 2015, mais le Malawi déclare forfait.

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Rugby Afrique

2015
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2015